TAG, Tag, TaG, может означать:
 Tag — совет или собрание в немецком языке.
 W3C Technical Architecture Group — подразделение Консорциума Всемирной паутины (W3C).
 TAG (Techniques d’Avant Garde) Group SA — частный холдинг в городе Люксембург.
 TAG Heuer —  швейцарская часовая компания, выпускающая престижные наручные часы, хронометры, смартфоны и очки.

См. также 
 Таг
 Тег (тэг,  — «ярлык, этикетка, бирка; метить») — множественный термин.
 Tag: The Power of Paint — компьютерная игра.